Waipapamyia är ett släkte av tvåvingar. Waipapamyia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Waipapamyia